Kwalea ist der Familienname folgender Personen: 

 Pauline Kwalea (* 1988), Sprinterin von den Salomonen 

Kwalea steht für: 

 Kwalea (Gattung), Heuschreckengattung